

Geografia 
 Aspin-Aure – comune francese, situato nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Aspin-en-Lavedan – comune francese, situato nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Colle d'Aspin – colle dei Pirenei, situato nel dipartimento francese degli Alti Pirenei

Persone 
 John Aspin, propr. Symington Aspin (1877-1960) – velista britannico
 Les Aspin, propr. Leslie Aspin Jr. (1938-1995) – politico statunitense
 Neil Aspin (1965) – calciatore ed allenatore inglese